YQT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thunder Bay (Ontario) (Canada)